Allix ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Alexandre François Allix de Vaux (1768–1836), westphälischer und französischer General
 Jules Allix (1818–1903), französischer Journalist und Politiker
 Paul Allix (1888–1974), französischer Organist und Komponist
 Pierre Allix (1641–1717), französisch-reformierter Theologe